«Always» («Всегда») — песня американской рок-группы Bon Jovi.

Изначально песня была написана для кинофильма 1993 года «Ромео истекает кровью» (названного по ), но группе фильм не понравился, и они передумали песню отдавать и отложили её в дальний ящик. Позже песня всё-таки увидела свет — она вошла в альбом лучших хитов Cross Road (1994) и была тогда также издана отдельным синглом с него.

Релиз и приём публики 
На 2006 год это по-прежнему лидер по продажам в Великобритании среди всех синглов группы Bon Jovi — он разошёлся там в более чем 560 тысячах экземпляров. Также у него была самая высокая позиция в британском чарте среди всех синглов группы — 2-я. (Следом за ним идёт сингл «It’s My Life», который в 2000 году добрался до 3 места.)

Примечания

Ссылки 
 

Песни Bon Jovi
Песни 1994 года
Синглы 1994 года
Композиции хард-рока
Синглы Mercury Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Рок-баллады
Баллады 1990-х годов
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart